

Sobre 

LEGO Creator: Knights Kingdom é um jogo de computador lançado em 2000, desenvolvido pela Superscape e distribuído pela LEGO Media, para a plataforma PC.

Nele o jogador utiliza blocos LEGO virtuais, do tema LEGO Castle, para criar um reino medieval e utilizar o rei em uma batalha contra o personagem "Cedric, o Touro". Adicionalmente existe o "Destructo Brick" utilizado no modo "Play" para destruir estruturas. O jogo disponibiliza facilidades como a rotação, a pintura e a elevação de blocos para facilitar a construção dos modelos. Uma facilidade denominada "Workshop" também está incluída, permitindo ao jogador criar os seus próprios modelos virtuais LEGO, utilizando uma biblioteca de blocos disponíveis. As instruções de montagem são geradas para ajudar os jogadores a recriar o modelo utilizando os blocos reais em suas próprias coleções.

Produção 
O jogo foi desenvolvido pela Superscape. Foi publicado pela LEGO Media e lançado exclusivamente para PC. Foi classificado como E para Todos pela ESRB.

Características
Faixa etária: 3+
Número máximo de jogadores: 1
Jogável em rede: Não
Gênero: Ação / Aventura
Desenvolvedor: Superscape
Editor: LEGO Media

Ver também
Anexo:Lista de jogos eletrônicos Lego
LEGO Creator (Jogo)
LEGO Creator: Harry Potter
LEGO Creator: Harry Potter and the Chamber of Secrets

Ligações externas
Website oficial
Brickset

Jogos eletrônicos de Lego
Jogos para computador